John Twomey ist der Name folgender Personen:

* John Twomey (Leichtathlet) (* 1923), US-amerikanischer Mittel- und Langstreckenläufer
 John Twomey (Segler) (* 1955), irischer Segler und Diskuswerfer